Heindler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Heindler (1927–2005), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Manfred Heindler (1943–2006), österreichischer Kernphysiker